Хлысты — многозначный термин.

 Хлысты — секта духовных христиан.
 Хлысты — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Хлысты — парламентские организаторы партийных фракций в Великобритании и других странах англосаксонской традиции.
 Хлысты — до 1960 г. название деревни Первомайская в Пачелмском районе Пензенской области.

См. также 
 Хлыст